Le parti Thai rak Thai (en thaï : ไทยรักไทย, littéralement Des Thaïs qui aiment les Thaïs) est un parti politique thaïlandais. Il a été créé le  par 27 fondateurs dont Thaksin Shinawatra, magnat des télécommunications et premier ministre. Le parti a été dissous sur décision du conseil constitutionnel le .

Après les élections de 2001, Thaksin Shinawatra, chef du Thai rak Thai Party, est devenu Premier ministre. Le parti Nouvelle Aspiration a rejoint le parti peu de temps après.

C'est le premier parti qui a pu former un gouvernement uniquement avec ses membres grâce aux résultats obtenus lors de l'élection de 2005 : 376 sièges sur 500 au parlement (le parti démocrate n'a eu que 96 sièges).

Après sa dissolution, les partisans de l'ancien Premier ministre ont fondé le Pheu Thai.

Notes et références 

Parti politique en Thaïlande
Parti politique fondé en 1998
Parti politique disparu en 2007